Pysäberg; een heuvel in noord Zweden
Pysämeer; een meer aan de voet van de berg;
Pysämoeras; een moeras aan de voet van de berg;
Pysämoerasmeer; nog een meer aan de voet van de berg;
Pysärivier; een rivier stromend door het gebied.